Yosuke Kataoka (Saitama, 26 de maio de 1982) é um futebolista profissional japônes, atacante, milita no Kyoto Sanga.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club